A 22. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (1991) Kubában, Havannában rendezték meg 1991. július 1. és 9. között. Ez volt az első olyan fizikai diákolimpia, amelyet nem Európában rendeztek meg.  Harmincegy ország (újoncok: Görögország és Suriname) 150 versenyzője vett részt.
A magyar csapat két I. díjat (aranyérmet), egy II. díjat (ezüstérmet) és két III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 3. lett az országok közötti pontversenyben. 
(Az elérhető maximális pontszám: 5×50=250 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetői Szép Jenő és Honyek Gyula voltak.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások
Az IPhO hivatalos honlapja 

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
Nemzetkozi Fizikai Diakolimpia